Cieki w Polsce
 Potok Leśny – potok, dopływ Kanału Gliwickiego
 Potok Leśny – potok, dopływ Stoły
 Potok Leśny – potok, dopływ Borkówki
 Potok Leśny – rów, dopływ Rawy

Przypisy